Topoli (Krasnodar), població del territori de Topoli, a Rússia
 Topoli (Crimea), població de la República de Crimea, a Rússia